François Perrier puede referirse a:

 François Perrier (pintor); 
 François Perrier (general);